Нуево Сан Луис има више значења:

 Нуево Сан Луис (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Сан Луис (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Луис (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нуево Сан Луис (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуево Сан Луис (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуево Сан Луис, Сан Луисито (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику